Ю́рьевка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Юрьевка — прежнее название села Карасу Жуалынского района Жамбылской области.

Киргизия 
 Юрьевка — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Юрьевка — село в Чимишлийском районе.

Россия 
 Белгородская область
 Юрьевка — село в Губкинском городском округе.

 Калужская область
 Юрьевка — деревня в составе города Калуга.
 Юрьевка — деревня в Ульяновском районе.

 Кемеровская область
 Юрьевка — деревня в Мариинском районе.
 Юрьевка — посёлок в Новокузнецком районе.
 Юрьевка — деревня в Топкинском районе.

 Костромская область
 Юрьевка — деревня в Костромском районе.

 Красноярский край
 Юрьевка — село в Боготольском районе.

 Курская область
 Юрьевка — село в Конышёвском районе.
 Юрьевка — деревня в Октябрьском районе.

Москва
 Юрьевка — деревня в Троицком административном округе.

 Московская область
 Юрьевка — деревня в городском округе Домодедово.

 Нижегородская область
 Юрьевка — деревня в Княгининском районе.

 Омская область
 Юрьевка — село в Павлоградском районе.
 Юрьевка — деревня в Тарском районе, упразднена в 2008 г.

 Оренбургская область
 Юрьевка — село в Акбулакском районе.

 Орловская область
 Юрьевка — деревня в Новодеревеньковском районе.

 Саратовская область
 Юрьевка — село в Балтайском районе.
 Юрьевка — деревня в Саратовском районе.

 Тульская область
 Юрьевка — деревня в Щёкинском районе.

 Ульяновская область
 Юрьевка — деревня в Новоспасском районе.
 Юрьевка — упразднённое село Заволжского района города Ульяновск.

 Чувашия
 Юрьевка — деревня в Мариинско-Посадском районе.

 Ярославская область
 Юрьевка — деревня в Некрасовском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Юрьевка — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Украина 
 Днепропетровская область
 Юрьевка — посёлок городского типа, Юрьевский район;
 Юрьевка — село, Межевский район;
 Юрьевка — село, Царичанский район.

 Донецкая область
 Юрьевка — село в Добропольском районе.
 Юрьевка — село в Мангушском районе.
 Юрьевка (до 2016 — Воровское) — село в Покровском районе.
 Юрьевка — село в Торецком городском совете.

 Запорожская область
 Юрьевка — село, Акимовский район;
 Юрьевка — село, Приморский район.

 Кировоградская область
 Юрьевка — село, Бобринецкий район;
 Юрьевка — село, Добровеличковский район;
 Юрьевка — село, Новоукраинский район.

 Луганская область
 Юрьевка — посёлок городского типа, Лутугинский район;
 Юрьевка — пассажирская и грузовая станция в городе Алчевске.

 Николаевская область
 Юрьевка — село, Братский район;
 Юрьевка — село, Врадиевский район;
 Юрьевка — село, Снигирёвский район.

 Одесская область
 Юрьевка — село, Тарутинский район.

 Полтавская область
 Юрьевка — село, Гадячский район.

 Черниговская область
 Юрьевка — село, Черниговский район.

Реки 
 Юрьевка (приток Баковской Палуги) — река в России, протекает в Архангельской области.
 Юрьевка (приток Ветлуги) — река в России, протекает в Костромской области, Кировской области, Нижегородской области, Вологодской области.
 Юрьевка (приток Нудоли) — река в Московской области России, правый приток реки Нудоли.